Djurgården può riferirsi a:

Geografia 
Djurgården – isola e parco di Stoccolma, in Svezia

Sport 
Djurgårdens Idrottsförening – polisportiva di Stoccolma, in Svezia
Djurgårdens Idrottsförening Fotboll – sezione calcistica dell'omonima polisportiva di Stoccolma, in Svezia